Окуджа́ва () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Окуджава, Булат Шалвович (1924—1997) — советский поэт, бард, композитор, прозаик, сценарист, актёр.
 Окуджава, Важа Михайлович (1930—2011) — советский и грузинский физиолог, ректор Тбилисского государственного университета; сын Михаила Окуджавы.
  (1887—1937) — грузинский революционер, советский партийный деятель, один из руководителей ЦК компартии Грузии.
 Окуджава, Ольга Владимировна — вторая жена Булата Окуджавы, директор Музея Булата Окуджавы.
 Окуджава, Шалва Степанович (1901—1937) — грузинский революционер, советский партийный деятель; отец Булата Окуджавы.